Siler japonicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Tyôzaburô Tanaka. Siler japonicum ingår i släktet Siler och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
japonicum